

Села:
 Колосівка — Вінницька область, Жмеринський район
 Колосівка — Житомирська область, Коростенський район, Народицька селищна громада
 Колосівка — Житомирська область, Коростенський район, Овруцька міська громада
 Колосівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Колосівка — Полтавська область, Миргородський район
 Колосівка — Хмельницька область, Шепетівський район
Залізниця:
 Колосівка — залізнична станція Одеської дирекції Одеської залізниці